Església del Sagrat Cor de Sant Guim de Freixenet, església al nucli de Sant Guim de Freixenet (Segarra) 
 Església del Sagrat Cor de Vistabella, església al poble de Vistabella al municipi de la Secuita (Tarragonès)
 Església del Sagrat Cor (Manacor), església construïda per Gaietà Buïgas i Monravà a Manacor (1881)
 El Sagrat Cor de Balaguer, església a Balaguer 
 El Sagrat Cor de Jesús de la Colònia Jorba, capella de la Colònia Jorba, municipi de Calders (Moianès)
 El Sagrat Cor de Jesús de Viladomiu Nou, església de la colònia Viladomiu Nou al municipi de Gironella
 Temple Expiatori del Sagrat Cor, església que corona la muntanya del Tibidabo, a Barcelona
 església del Sagrat Cor (Eixample), església dels jesuïtes de Casp, a Barcelona
 Sagrat Cor o basílica del Sacré Cœur, al turó de Montmartre a París (França)
 Església del Sagrat Cor (Amposta)
 Església del Sagrat Cor (les Peces)

 Església del Sagrat Cor de Mislata

 Església del Sagrat Cor de Burjassot
 Església del Sagrat Cor de la Colònia de Valls

 Església del Sagrat Cor de Jesús (Roquetes), església parroquial a Roquetes (Baix Ebre)